Le Géant contre le surhomme est le quinzième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

L'attaque et la défense d'Aoya 

Aoshi vaincu, mais ayant retrouvé ses esprits, Kenshin et Sanosuké continuent leur progression, entraînant Yumi avec eux.

À Aoya, Misao est déstabilisée en apprenant que Kamatari est un homme, et Kaoru vient lui prêter main-forte. Yahiko alors fait face à Henya, qui l'accepte finalement comme adversaire.

Le combat d'un jeune garçon 

Henya utilise de la dynamite et, avec son poids plume, s'élève dans les airs. Yahiko, mis en difficulté, refuse de se retirer, et, profitant du souffle de l'explosion, saute sur une porte et réussit à atteindre son adversaire, sur lequel il utilise la flèche du dragon de Kenshin, apprise à force d'observation. Kaoru alors comprend que son disciple a énormément progressé.

Le combat d'une jeune fille 

Vainqueur mais blessé, Yahiko s'effondre, inconscient.

Kaoru et Misao alors attaquent Kamatari, qui brise plusieurs côtes à Misao. Projetée contre un mur, cette dernière perd partiellement conscience, et en rêve voit Hannya lui annoncer le retour de Aoshi. Se relevant, elle lance un de ses couteaux à Kaoru en plein combat, qui appuie son sabre dessus et brise l'arme de Kamatari, la sienne étant détruite également.

L'ombre du désespoir 

Malgré son arme cassée, Kaoru parvient à vaincre Kamatari, et Misao l'empêche de se suicider.

Iwanbô, dernier des « dix sabres », n'attaque pas, et s'enfuit soudainement.

Mais Saizuchi et Fuji, ce dernier d'une taille monstrueuse, font leur apparition.

L'apparition !! 

Saizuchi énonce pourquoi tous vont mourir : ils sont blessés, Kenshin est absent. Mais Yahiko se relève, et dit qu'il a confiance en ce dernier, quoi qu'il arrive.

Fuji alors abat son énorme hache sur Yahiko, mais au dernier moment Seijûrô surgit et bloque l'attaque.

Le géant contre le surhomme (début) 

À la stupéfaction de tous, Seijûrô s'adresse directement à Fuji, pris pour un monstre. Le traitant comme un combattant et non une aberration de la nature, il le persuade de se battre pour lui-même, de toutes ses forces, sans son armure. Fuji alors retire son armure malgré les suppliques de Saizuchi, et fait face à Seijûrô pour un combat à la loyale.

Le géant contre le surhomme (fin) 

Fuji prend son arme à deux mains, et l'abattant crèe un gigantesque cratère. Mais Seijûrô a esquivé le coup, et terrasse son adversaire, satisfait, en un seul coup.

La mobilisation de Sōjirō 

Hôji reçoit un télégramme annonçant ce qui s'est passé à Aoya, et a du mal à y croire. Imperturbable, Makoto laisse Sōjirō partir finir ce qui a été commencé.

Arrivé devant la dernière salle, Kenshin se remémore son premier combat avec Sōjirō, et, repensant à Toshimichi Ôkubo assassiné, confiant dans sa technique et son sabre, entre.

Voyant son adversaire pressé, Sōjirō dit à Kenshin que ses amis sont sains et saufs.

Le combat s'engage, et Kenshin parvient à fêler le sabre de son adversaire, qui décide alors de donner sa pleine mesure.

La technique « Shukuchi » 

Kenshin parvient à parer la première attaque, Mais Sōjirō alors montre sa véritable vitesse, que Kenshin, gêné de plus par la totale inexpressivité de son adversaire, a du mal à contrer.

Kenshin utilise la technique du dragon à neuf têtes, mais Sōjirō l'évite, passe derrière Kenshin et le blesse. Cependant il est troublé car il n'a pas réussi à le tuer.

L'heure de tenir ses promesses | La providence

Volume de Kenshin le vagabond